Spojení písmen H a E může mít různé významy:

HE 
 SPZ okresu Humenné

He 
 helium – chemický prvek

he 
 hebrejština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 he (písmeno) – písmeno fénické abecedy

Externí odkazy